Соревнования по плаванию на спине у женщин на дистанции 200 метров прошли на летней Универсиаде 2015 года в Кванджу прошли 4 июля 2015 года. В соревнованиях приняли участие 23 спортсменки.

Расписание соревнований

Рекорды

Квалификация 

*

Полуфинал

Финал 

Плавание на летней Универсиаде 2015